Termin -{VIC}- ima više značenja.
 Bečki internacionalni centar
 Vicinalni (hemija)
 Viktorija, savezna država Australije